Herrand von Halberstadt (1040-1102) – vescovo tedesco di Halberstadt
 Herrand II. von Wildon (1230-1278) – poeta e politico austriaco
 Marc Herrand (1925) – musicista francese
 Marcel Herrand (1897-1953) – attore, regista e direttore teatrale francese